Округа, носящие название Миллер (), расположенные в США:
 Миллер — административно-территориальный округ в штате Арканзас, США.
 Миллер — административно-территориальный округ в штате Джорджия, США.
 Миллер — административно-территориальный округ в штате Миссури, США.
 См. также 
 Миллер — другие значения